

Топоніми 
Кумано (місцевість)
Кумано (Міє) (熊野市) — місто.
Кумано (Хіросіма) (熊野町) — містечко.

Інше 
Куманський шлях